Сєрко́в — російське прізвище

 Сєрков Віталій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Сєрков Пилип Миколайович (1908—2011) — академік Академії наук УРСР, заступник директора Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Академії наук УРСР
 Сєрков Анатолій — лауреат Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя

Російські прізвища